Atlantska divizija () je lahko:

Atlantska divizija (NBA)
Atlantska divizija (NHL)